Machi, upravna jedinica u Japanu
Machi (računalna igra)
Asuka Machi, japanski stolnotenisač
Carmen Machi, španjolska glumica
oznaka po ISO-3166-2 za marokansku provinciju Chichaouu 
Machy